Eisenlohr ist der Familienname folgender Personen:
 
 Carl Eisenlohr (1847–1896), deutscher Mediziner (Neurologe)
 Christoph Eisenlohr (1775–1852), deutscher Jurist und badischer Beamter
 Claudia Kunz-Eisenlohr (* 1963), deutsche Opernsängerin und Hochschullehrerin
 Dorothee Eisenlohr (* 1982), deutsche Politikerin
 Ernst Eisenlohr (1882–1958), deutscher Botschafter und Politiker
 Eva Eisenlohr (1891–1977), deutsche Bildhauerin
 
 Fritz Eisenlohr (1885–1957), deutscher Baumwollfabrikant
 Georg Eisenlohr (1887–1951), deutscher Jurist
 Gustav Wilhelm Eisenlohr (1811–1881), deutscher Pastor und Dichter
 Heinrich Eisenlohr (1816–1899), deutscher Kaufmann und Politiker
 Horst Eisenlohr (* 1926), deutscher Physiker
 Kai Schmidt-Eisenlohr (* 1978), deutscher Politiker (Bündnis 90/Die Grünen), MdL
 Ludwig Eisenlohr (1851–1931), deutscher Architekt (Eisenlohr & Weigle)
 Ludwig Eisenlohr junior (1894–1993), deutscher Architekt (Eisenlohr & Pfennig)
 Roland Eisenlohr (1887–1959), deutscher Luftfahrttechniker und Bauingenieur
 Theodor Eisenlohr (1805–1869), deutscher Pädagoge
 Ulrich Eisenlohr (* 1950), deutscher Pianist und Hochschullehrer 

Eisenlohr steht für:
 Eisenlohr GmbH & Co ein Verlag für Bauvorhaben in Deutschland